The Fake Sound of Progress é o segundo single da banda Lostprophets, tirado do álbum Thefakesoundofprogress. Foi lançado em março de 2002.

Faixas

CD 1
"The Fake Sound of Progress"
"Happy New Year, Have a Good 1985" (demo)
"View to a Kill" (cover)kjhiuuhihiu

CD 2
"The Fake Sound of Progress"
"Shoulder to the Wheel" (cover)
"Need You Tonight" (cover)

Vinyl
"The Fake Sound Of Progress"
"Happy New Year, Have A Good 1985" (demo)

Ligações externas 
 ''Página Oficial do Lostprophets

Singles de 2002
Canções de heavy metal